Никола Лакић (Београд, 11. јун 1983) бивши je српски фудбалер. Након завршетка играчке каријере је учествовао у више ријалити емисија.

Биографија 
Никола Лакић је рођен 11. јуна 1983. године у Београду и има млађу сестру Неду. У вези је са Александром Тасић Цоком, са којом је 1. августа 2019. године добио сина, Лазара. 

Лакић је најпре почео професионалну фудбалску каријеру, где је у бројним клубовима играо на позицији одбрамбеног играча. Током каријере је између осталог наступао и за Обилић, БАСК, Славију из Источног Сарајева, ПКБ из Падинске Скеле, ИМТ, Срем, Шумадију из Аранђеловца. Био је и интернационалац у Аустрији, где је наступао за нижелигаше Колумбију из Флоридсдорфа, Валерн и Вурмлу.

Лакић у фебруару 2016. године постаје учесник седме сезоне ријалити-шоуа Фарма, где је избачен 123. дана. У фебруару 2017. године постаје учесник пете сезоне ријалити-шоуа Парови, где је избачен 188. дана. Септембра исте године постаје учесник шесте сезоне ријалити-шоуа Парови, где заузима тринаесто место. Августа 2018. године постаје учесник седме сезоне ријалити-шоуа Парови, где заузима шеснаесто место. Септембра 2020. године постаје учесник девете сезоне ријалити-шоуа Парови.

Током лета 2018. године је био водитељ ријалити-шоуа Летњи камп.

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1983.
Биографије живих особа
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Обилића
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Срема